Бойович — фамилия:
 Бойович, Данило (1910—1943) — югославский черногорский студент и партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Бойович, Дарко (род. 1985) — словенский футболист, полузащитник.
 Бойович, Деян (род. 1983) — сербский волейболист, доигровщик японского клуба «Торей Эрроуз» и сборной Сербии.
 Ефрем (Бойович) (1851—1933) — епископ Сербской Православной Церкви, епископ Жичский. 
 Бойович, Лука (род. 1973) — сербский криминальный авторитет из Земунского клана.
 Бойович, Ново (род. 1959) — игрок в американский футбол.
 Бойович, Петар (1858—1945) — сербский военачальник первой половины XX века.
 Бойович, Петар (род. 1973) — сербский юрист, член Демократической партии Сербии.
 Бойович, Радош (1919—1943) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны. Народный герой Югославии.